Olethrius (, от  «губительный») — род жуков-усачей из подсемейства прионин. Распространены в Австралии и Океании.

Для жуков данного рода характерными являются следующие особенности внешнего строания:
 тело удлинённо-овальное, выпуклое, крупное или очень крупное;
 голова уже ширины переднеспинки;
 глаза поперечные, слабо выступающие;
 мандибулы мезально зубчатые; у самцов не на много крупнее, чем у самок;
 усики в длину не превышают половины или три-четверти длины тела;
 переднеспинка параллельная, её ширина почти совпадает с шириной надкрылий в широчайшей точке; скульптура диска переднеспинки изменчива у обоих полов;
 у самцов стороны переднеспинки в мелких зубчиках; у самок — в более густых зубчиках.

Примечания 

Прионины
Насекомые Австралии
Насекомые Океании
Животные, описанные в 1860 году
Роды жесткокрылых